НХЛ у сезоні 2012/2013 — 96-й регулярний чемпіонат НХЛ. Стартував 19 січня 2013. Закінчилася регулярна першість 28 квітня 2013, опісля якої почалися матчі плей-оф на Кубок Стенлі. 24 червня 2013 в фінальному матчі Кубка Стенлі на Ті-Ді-Гарден в Бостоні перемогу здобув Чикаго Блекгокс 3:2 у матчі, 4:2 в серії над Бостон Брюїнс та вп'яте здобув Кубок Стенлі.

Драфт НХЛ 

50-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 211 хокеїстів. Першим номером драфту став Наїль Якупов, якого обрав клуб «Едмонтон Ойлерс».

Локаут 
15 вересня 2012, закінчився термін дії колективної угоди між лігою і профспілкою гравців, і був оголошений локаут. 

Ліга поставила вимоги по скороченню заробітної плати гравців, збільшення контракту новачка з 3 до 5 сезонів, скасувати правило вирішення суперечливих питань через арбітраж. профспілка в свою чергу висунула свої вимоги. 

Через локаут хокеїсти укладали контракти з клубами Континентальної хокейної ліги, Чеської екстраліги, СМ-ліги та Елітсерії.

Ліга відмінила всі матчі, які були заплановані до 14 січня 2013, а також матч Зимової класики НХЛ, Матч усіх зірок НХЛ.

6 січня 2013, після 16-годинних переговорів, власники та профспілка гравців досягли попередньої угоди на підписання 10-річної угоди. Власники НХЛ ратифікували угоду 9 січня 2013, на три дні пізніше - ратифікували цю угоду члени НХЛПА та підписали меморандум про взаєморозуміння між двома сторонами. НХЛ зробило оголошення про календар матчів, який буде складатись з 48 ігор та стартує 19 січня 2013, а завершиться 28 квітня 2013, клуби в конференціях зіграють суто між собою.

Таким чином регулярний сезон був скорочений з 82 матчів до 48-и.

Зміни в конференціях 
Через переїзд команди Атланта Трешерс до Вінніпегу виникла необхідність переформатування клубів за територіальним принципом. Замість шести дивізіонів команди поділили на чотири конференції. Однак 6 січня 2012, ліга оголосила, що Асоціація гравців Національної хокейної ліги (NHLPA) відхилила запропоновану перебудову і згодом цю пропозицію переробили і вона отримала такий вигляд:

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Глядачі

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; ПО = поразки в овертаймі; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок 

Прммітка: Олександр Овечкін був заявлений, як лівий нападник, але зіграв більшість своїх ігор на правому фланзі. Тому деякі члени Асоціації проголосували за нього, як за лівого  нападника, а інші проголосували за нього, як за правого нападника, і, отже, Овечкін двічі потрапив до команди всіх зірок НХЛ.

Дебютанти сезону 
 Наїль Якупов, Едмонтон Ойлерз
 Джонатан Юбердо, Флорида Пантерс

Завершили кар'єру 
Список гравців, що завершили ігрову кар'єру в НХЛ.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com»
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Сезон НХЛ на passionhockey.com 
 Сезон НХЛ на hockeydb.com 

Сезон НХЛ 2012—2013
2012 у США
2013 у США
2012 у канадському спорті
2013 у канадському спорті